Daniele Oppi – pittore e pubblicitario italiano
 Giorgio Oppi – politico italiano
 Ruggero Oppi – cantante e batterista italiano
 Ubaldo Oppi – pittore italiano